Skalne Wrota – forma skalna w Górach Stołowych
 Skalne Wrota – przełęcz w Tatrach Bielskich